Daniel Williamson (Colón, 1977. július 30. –) panamai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1999-ben lett az I. Liga asszisztense.

Nemzetközi játékvezetés 
A Panamai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2003-tól tartotta nyilván bírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként.

Világbajnokság

U20-as labdarúgó-világbajnokság
Kanada a 16., a 2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokságot, Törökország a 19., a 2013-as U20-as labdarúgó-világbajnokságot, illetve Új-Zéland a 20., a 2015-ös U20-as labdarúgó-világbajnokságot rendezte, ahol a FIFA JB asszisztensi szolgálatra alkalmazza.

2007-es U20-as labdarúgó-világbajnokság
Joel Aguilar asszisztenseként tevékenykedett.

2013-as U20-as labdarúgó-világbajnokság
Roberto Moreno állandó partnere lehetett.

---

A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra, Dél-Afrikába a XIX., a 2010-es labdarúgó-világbajnokságra valamint Brazíliába a XX., a 2014-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta. 2006-ban volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei.

Arany Kupa
Az Egyesült Államok a 8., a 2005-ös CONCACAF-aranykupa, a 9., a 2007-es CONCACAF-aranykupa, a 10., a 2009-es CONCACAF-aranykupa, valamint a 11., a 2011-es CONCACAF-aranykupa tornát rendezte, ahol a Észak- és Közép-amerikai, Karibi Labdarúgó-szövetségek Konföderációja (CONCACAF) JB asszisztensi tevékenységre alkalmazta. Asszisztensi szolgálatának száma: 12.

Olimpia 
Kína adott otthont a XXIX., a 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornájának, ahol a FIFA JB partbíróként vette igénybe szolgálatát.

Nemzetközi kupamérkőzések

FIFA-klubvilágbajnokság

Források 

Panamai labdarúgó-játékvezetők
1977-ben született személyek
Élő személyek